La Rosière peut désigner :
 Une rosière, jeune fille récompensée pour sa réputation vertueuse
 La Rosière de Salency, opéra-comique de Charles-Simon Favart
 La Rosière, ballet d'Arthur Saint-Léon

Patronyme 
 Jacques de Larosière, économiste français
 Alexis Eugène Thuriot de La Rosière, diplômate français.

Toponymes
 La Rosière, commune de la Haute-Saône
 La Rosière, ancienne commune française de la Seine-Maritime, auj. intégrée à Beaubec-la-Rosière
 La Rosière, station de ski de la Savoie, commune de Montvalezan
 La Rosière, hameau principal de la commune d'Estrablin.

Homonymie de toponyme